Friedrich Helbig ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Helbig (Unternehmer) (1792–1843), österreichischer Druckmaschinen-Fabrikant
 Friedrich Helbig (Schriftsteller) (1832–1896), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Friedrich Traugott Helbig (1859–1886), deutscher Bildhauer